

Internet 
 Moon Man – fenomeno di Internet

Musica 
 Moon Man – album di Charles Lloyd del 1970

Persone 
 Moon Man – soprannome di Greg Minton, giocatore di baseball statunitense
 Moon Man – alias adottato da Ferry Corsten, disc jockey e producer olandese
 Eric Moonman – politico britannico